BDO World Darts Championship, informeel de Lakeside, een voormalig jaarlijks dartstoernooi
 Lakeside Leisure Complex, een hotel, amusements- en ontspanningscentrum in Frimley Green, Engeland
 Lakeside (band), een Amerikaanse funkband
 diverse plaatsen in de VS:
 Lakeside (Californië)
 Lakeside (Colorado)
 Lakeside (Florida)
 Lakeside (Iowa)
 Lakeside (Missouri)
 Lakeside (Montana)
 Lakeside (Oregon)
 Lakeside (Texas)
 Lakeside (Virginia)